Passaggio a nord-ovest – rotta dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico attraverso l'arcipelago artico
 Passaggio a Nord-Ovest – romanzo storico di Kenneth Roberts
 Passaggio a Nord-Ovest – film diretto da King Vidor (1940), con Spencer Tracy
 Passaggio a Nord-Ovest – primo episodio de I segreti di Twin Peaks
 Passaggio a Nord Ovest – programma televisivo italiano condotto da Alberto Angela